Der Tag der offenen Moschee in Deutschland ist ein seit 1997 bestehender, jährlich fest terminierter Veranstaltungstag, der am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit stattfindet. Das Datum wurde nach Angaben des Zentralrats der Muslime in Deutschland bewusst gewählt, um das Ziel einer religionsübergreifenden Verständigung zu verdeutlichen. Zudem soll das Selbstverständnis der Muslime, Teil des 1990 wiedervereinigten deutschen Staates zu sein, und die Verbundenheit mit allen nicht-muslimischen Bewohnern Deutschlands zum Ausdruck gebracht werden.

Die Moscheegemeinden bieten an diesem Tag den überwiegend nichtmuslimischen Besuchern Moscheeführungen, Podiumsdiskussionen und Buch- und Kunstausstellungen an. Folklore, Tee, Kaffee und Gebäck gehören auch oft zum Rahmenprogramm. Mit Begegnungen und Gesprächen sollen mögliche Vorbehalte und Ängste abgebaut werden.

Im Jahr 2021 feiert der Tag der offenen Moschee im Schatten der Corona-Pandemie sein 25-jähriges Bestehen. Auch in diesem Jahr wird ein eingeschränktes Programm in den Moscheen, mit Abstandsregeln und Maskenpflicht angeboten.

Geschichte 

Der Tag der offenen Moschee (TOM) geht auf eine 1997 in Köln entstandene Initiative des Zentralrats der Muslime in Deutschland (ZMD) zurück, an der sich weitere muslimische Dachorganisationen beteiligten. Anlass hierfür war auch das Europäische Jahr gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit (1997) und die Interkulturelle Woche – Woche der ausländischen Bürger vom 28. September bis 4. Oktober 1997. Die Interkulturelle Woche findet jährlich Ende September, von Sonntag bis Samstag vor dem Erntedankfest statt.

Am ersten Tag der offenen Moschee am 3. und 4. Oktober 1997 beteiligten sich bundesweit 600 Moscheen. In ganz Deutschland öffnen seitdem jährlich etwa 1.000 Moscheen verschiedener Islamverbände ihre Tore für über 100.000 Besucher.

Seit 2007 wird Tag der offenen Moschee durch den Koordinationsrat der Muslime in Deutschland (KRM) geleitet. Der KRM ist der Spitzenverband der vier größten islamischen Organisationen in Deutschland: der Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), dem Islamrat für die Bundesrepublik Deutschland (Islamrat), dem Verband der Islamischen Kulturzentren (VIKZ) und dem Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD). Gegründet wurde der KRM während der Deutschen Islamkonferenz 2007.

Jedes Jahr wirbt der Koordinationsrat mit einem Motto für den Tag der offenen Moschee, an dem sich über 1.000 Moscheegemeinden beteiligen:
 2007: Moscheen – Brücken für eine gemeinsame Zukunft
 2008: Moscheen – Orte der Besinnung und des Feierns
 2009: Moscheen – Ein fester Teil der Gesellschaft / 60 Jahre Bundesrepublik und ihre Muslime
 2010: Der Koran – 1400 Jahre, aktuell und mitten im Leben
 2011: Muhammad – Prophet der Barmherzigkeit
 2012: Islamische Kunst und Kultur
 2013: Umweltschutz – Moscheen setzen sich ein
 2014: Soziale Verantwortung – Muslime für die Gesellschaft
 2015: Junge Muslime in Deutschland – Motiviert, Engagiert, Aktiv
 2016: Hidschra – Migration als Herausforderung und Chance
 2017: Gute Nachbarschaft – Bessere Gesellschaft
 2018: Religiosität – individuell, natürlich, normal
 2019: Menschen machen Heimat/en
 2020: Glaube in außergewöhnlichen Zeiten
 2021: 25 Jahre TOM – Moscheen gestern und heute
 2022: Knappe Ressourcen – große Verantwortung

Meinungen 

Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, sprach von einer hervorragenden Möglichkeit, sich einer vermeintlich fremden Kultur anzunähern und vertrat die Meinung, dass der Islam ein wichtiger Teil Deutschlands ist.

Immer wieder wird die Wahl des 3. Oktobers als Datum für den Tag der offenen Moschee kritisiert. Beispielsweise hat 2007 der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Hessischen Landtag, Christean Wagner, kritisiert, dass der Tag der offenen Moscheen „ausgerechnet am Tag der Deutschen Einheit“ veranstaltet werde. Der CDU-Politiker nannte die Terminwahl „unsensibel“ und „nicht sehr geschickt“.

Tag der offenen Moschee in anderen Ländern

Schweiz 

Seit 2007 veranstalten auch mehrere muslimische Dachorganisationen einen Tag der offenen Moschee, darunter die Föderation Islamischer Dachorganisationen in der Schweiz, der Dachverband islamischer Gemeinden der Ostschweiz und des Fürstentums Liechtenstein (DIGO) und die Vereinigung der Islamischen Organisationen in Zürich (VIOZ). Dabei wurde der Tag erstmals im November 2007 auch im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Woche der Religionen“ der Interreligiösen Arbeitsgemeinschaft in der Schweiz (IRAS COTIS) angeboten.

2011 wurde der Tag der offenen Moschee am 10. September veranstaltet. Das Motto lautete „Brücken für eine gemeinsame Zukunft“.

2014 findet in der Schweiz der Tag der offenen Moschee am 8. November statt.

USA 
Im Süden des US-Bundesstaates Kalifornien öffnen seit 2000 jährlich die Moscheen für einen Tag. Der Annual Open Mosque Day findet dabei am 16. Oktober 2011 statt.

Frankreich 
Der Tag der offenen Moschee in Frankreich, der Mosquée porte ouverte findet am 16. September 2011 statt.

Großbritannien 

Seit 2015 veranstaltet der muslimische Dachverband The Muslim Council of Britain am 18. Februar einen landesweiten Tag der offenen Moschee unter dem Titel „Visit my Mosque“.

Siehe auch 
 Liste von Moscheen in Deutschland
 Liste von Moscheen in Österreich
 Liste von Moscheen in der Schweiz
 Tag der offenen Tür

Weblinks 

 TOM: Zentrale KRM-Stelle für aktuelle Materialien, Hinweise zu Moscheen und Veranstaltungen
 DİTİB: Auftaktveranstaltung zum TOM in der Zentralmoschee Köln - Diesjähriges Motto: „25 Jahre TOM – Moscheen gestern und heute“
 ZMD: 25 Jahre TOM – Moscheen gestern und heute
 IGMG: Seite mit Materialien und Publikationen zum Tag der offenen Moschee
 90 000 Besucher zum Tag der offenen Moschee – 800 Moscheegemeinden beteiligen sich, Mitteldeutsche Zeitung vom 4. Oktober 2006
 Spiegel Online: Aufruf zu Toleranz – „Tag der offenen Moscheen“, 3. Oktober 2001
 Spiegel Online – Leonie Wild, Berlin: Homosexuelle und Muslime im Monolog, 3. Oktober 2008
 Tag der Offenen Moschee: 100.000 Besucher erwartet, 1. Oktober 2021 - NDR

Einzelnachweise 

Offene Moschee
Islam in Deutschland
Offene Moschee
Veranstaltung (Islam)